Ivar Nilsson kan syfta på:

 Ivar Nilsson (politiker) (1920–1990) – en svensk lantbrukare och kommunalpolitiker
 Ivar Nilsson (skridskoåkare) (1933-2019) – en svensk tidigare skridskoåkare
 Ivar Nilsson (skådespelare) (1877–1929) – en svensk skådespelare
 Iwar Nilsson (1890–1941), tidningsman och hembygdsforskare